Зига́ншина — женская форма татарской фамилии Зиганшин.

 Известные носительницы 
 Зиганшина, Наталья Камиловна (в замужестве — Газина; род. 1985) — российская гимнастка.
 Зиганшина, Рашида Абдуллазяновна (1917—2003) — советская театральная актриса.
 Зиганшина, Эра Гарафовна (род. 1944) — советская и российская актриса.
 Зиганшина, Юлия Яковлевна (род. 1970) — российская певица.